Als Donaumoos werden folgende Gebiete an der Donau bezeichnet:
 Donaumoos (FFH-Gebiet), Schutzgebiet im Landkreis Heidenheim und Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland
 Altbayerisches Donaumoos, im Dreieck zwischen Ingolstadt, Neuburg an der Donau und Pöttmes
 Schwäbisches Donaumoos, zwischen Ulm und Gundelfingen

Siehe auch
 Nationalpark Donau-Auen, von Wien bis zur Mündung der March
 Donauried